Плеер может означать:
 Плеер (проигрыватель) — звуковое или видеовоспроизводящее устройство.
 Также этим словом называют мультимедиапроигрыватель — программное обеспечение для воспроизведения на компьютере цифрового аудио-и видеосигнала.